Depresión hace referencia a varios artículos:

Psiquiatría y psicología
 La depresión; en psiquiatría y psicología, un trastorno del estado de ánimo.
 La depresión anaclítica o síndrome de hospitalismo; término creado por el psicoanalista René Spitz en 1945 para designar un síndrome depresivo sobrevenido en el curso del primer año de vida del niño, consecutivo al alejamiento brutal y más o menos prolongado de la madre tras haber tenido una relación normal con esta.
 La depresión melancólica, un tipo de depresión.
 La depresión postparto o depresión postnatal; forma de depresión que puede afectar a las mujeres y, menos frecuentemente, a los hombres después del nacimiento de un hijo.
 La depresión psicótica o depresión psicótica mayor ; un tipo de depresión.
 La depresión reactiva o trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido; aquella que se produce como respuesta a un acontecimiento negativo de la vida del sujeto.

Geografía
 Depresión (geografía); en geomorfología, zona del relieve terrestre situada a una altura inferior que las regiones circundantes.
 Depresión, zona de baja presión o borrasca; en meteorología, región donde la presión atmosférica es más baja que la del aire circundante.
 Depresión térmica, área de baja presión no asociada a un frente, que aparece sobre los continentes, en los subtrópicos.

Economía
 Depresión (economía); forma grave de crisis económica que consiste en una gran disminución sostenida de la producción y del consumo, acompañada por altas tasas de desempleo y de quiebras empresariales.
 La Gran Depresión (1873-1896), crisis económica de alcance mundial, que se hizo sentir con mayor intensidad en Europa y Estados Unidos, y que comenzó en 1873, finalizando hacia 1896.
 La Gran Depresión, crisis económica mundial iniciada en octubre de 1929, y que se prolongó durante toda la década de 1930.

Medicina y biología
 Depresión a largo plazo; en neurofisiología, tipo de plasticidad neuronal en el que hay una reducción de la eficacia de la sinapsis neuronal.
 Depresión endogámica; en biología, pérdida de adaptación (vigor, viabilidad, fecundidad, etc.) producida por la pérdida de variación genética, que impide la supervivencia de la especie.

Además
 «Depresión», canción de Mon Laferte.

Enlaces externos